Air Attack (, Kūshū, wörtlich „Luftangriff“) ist ein Shoot ’em up, das 1996 als Arcade-Spiel in Südkorea erschien.

Gameplay 
Eine Geschichte wird, wie im Genre meistens üblich, nicht weiter erläutert. Ziel des Spiels ist es einen höchstmöglichen Highscore zu erzielen. Die Waffe lässt sich viermal upgraden. Das Spiel besteht aus 7 Level.

Rezeption 
Air Attack ist lediglich in der Killer List of Videogames gelistet.

Anmerkungen 
Der Titel verwendet zum Teil Grafiken aus den Spielen Raiden, SimCity 2000 und Tyrian. Die Nutzung erfolgte scheinbar ohne offizielle Genehmigung. Eine Emulation ist via MAME möglich. Es gibt keine bekannte Umsetzung für eine Spielkonsole oder den PC.

Weblinks 
 
Longplay bei YouTube

Einzelnachweise 

USK ohne Einstufung
Computerspiel 1996
Shoot ’em up
Arcade-Spiel